Mikkel Rasmussen er navnet på personer:
 Mikkel Rasmussen (bonde) – dansk bonde og politiker (1798-1859) 
 Mikkel Rasmussen (læge) – dansk psykiater og politiker for Psykiatri-Listen (født 1979)
 Mikkel Vedby Rasmussen – dansk politolog og professor (født 1973)
 Mikkel Kryger Rasmussen – dansk tv-vært (født 1983)